Kalitsch steht für:

 Kalitsch (Adelsgeschlecht), anhaltinisches Adelsgeschlecht

Kalitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Kalitsch (1818–1891), deutscher Gutsherr und Politiker, MdL Anhalt
 Karl von Kalitsch (1746–1814), deutscher Hofbeamter
 Leopold von Kalitsch (1889–1967), deutscher Gutsherr und Ornithologe
 Richard von Kalitsch (1822–1906), deutscher Forstwissenschaftler und Ornithologe
 Werner von Kalitsch (1851–1923), deutscher Maler, Gutsherr und Kammerherr